De sprintwedstrijd klassieke stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op woensdag 17 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelverdediger was de Zweed Björn Lind.

Uitslagen

Kwalificatie

Kwartfinales 
Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Heat 5

Halve finales 
Heat 1

Heat 2

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Kwartfinales
  Halve finales
  Finale

Mannen sprint